Alphabet berbère peut désigner :
 alphabet berbère latin ;
 alphabet arabe berbère.

Voir aussi 
 Écriture du Berbère
 Tifinagh